Котрома́ничи (также Котрома́новичи; ) — династия правителей в средневековой Боснии.

Правили в качестве вассалов венгерских королей с около 1250 до 1463 года. Избирались на трон боснийской властелой на государственном собрании — станке. Будучи одним из крупнейших феодальных родов страны, располагали родовыми владениями в средней Боснии с городами Високо, Бобовац, Сутьеска, Фойница и Крешево. Двор последних двух королей располагался в Яйце. После убийства последнего короля Степана Томашевича и завоевания страны турками династия Котороманичей пресеклась.

История

Происхождение 
О названии рода Котороманичей по письменным источникам Средневековья, включая грамоты Дубровника, ничего не известно. Прозвище Степана Которомана может быть связано с местечком под названием Котору в районе Рогатаца в Штирии (упоминается в одной грамоте XV века). В дубровницком документе от 14 мая 1432 года упоминается человек под именем , в котором некоторые исследователи видят Степана Которомана. Согласно одной из версий, фамилия рода происходит от слов Got и Roman, отсюда Gotroman или Котороман. Согласно другой версии, фамилия Котороманичей аварского происхождения, как и первые титулы боснийских правителей — бан, жупан (А. Идризбегович, 2003). Предполагается, что Котороманичи находились в родстве с первым баном Боснии
Боричем.

Этническая принадлежность династии точно не установлена. Некоторые историки считают Котороманичей сербами по происхождению. Ряд других историков причисляет Котороманичей к хорватам. Так, согласно выводам профессора Трухелки, Котороманичи происходили из хорватского города Пожеги в Славонии.

По религиозной принадлежности Котороманичи были католиками, при этом не отрекались от Боснийской церкви. Так например, бан Степан Котроманич, исповедуя католицизм, имел хорошие отношения с последователями боснийской церкви. Последним правителем Боснии, исповедовавшим богомильство, был Степан Остоя.

Представители 

Основателем рода был бан Боснии Приезда I (1254—1287), дальний родственник и наследник предшествующего бана Матвея Нинослава. Преемниками Приезды были его сыновья Приезда II и Степан Котроман по прозвищу Котороман, благодаря которому за его наследниками закрепилась фамилия Котороманичей. Около 1302 года власть перешла в руки Младена I Шубича, а после его смерти в борьбе с патаренами — Младену II. После поражения Шубичей в борьбе с хорватской знатью правителем Боснии вновь стал представитель из рода Котороманичей — Степан Котроманич. Этот правитель значительно укрепил и расширил Боснию на север и на запад, присоединив к государству сербский Хум с Поморьем. Свою дочь Елизавету он выдал замуж за венгерского короля Людовика Великого.

После Степана баном Боснии стал его племянник Твртко I (правл.: 1353—1391) — самый известный правитель из рода Котороманичей. Будучи в родстве с Неманичами (бабка Степана была дочерью сербского короля Драгутина), после пресечения сербской династии в 1377 году Твртко I венчался в сербском монастыре Милешева у гроба святого Саввы как «король сербов, Боснии, Поморья и Западных стран». После включения в состав Боснии сербских и хорватских земель на Адриатике, чему способствовало ослабление Венгрии, Твртко провозгласил себя «королём Сербии, Боснии, Далмации и Приморья». Начиная с Твртко боснийский сабор (станак) выбирал правителей государства только представителей этого рода. Все последующие преемники Твртко I носили имя правителей Сербии — Степан/Стефан.

В период правления его наследника — Степана Дабиши произошёл мост могущества трёх властельских семейств Боснии, за которыми оставалось последнее слово при выборе нового короля. После него Боснией правила Елена Груба (правл.: 1395—1398), Степан Остоя (1398—1404, 1409—1418), Твртко II (1404—1409, 1421—1443), Степан Остоич (1418—1421), Степан Томаш (1443—1461). После смерти боснийского феодала Хрвое Вукчича получили в родовые владения Пливскую и Личскую жупы с городом Яйце. После завоевания Боснии турками, казни последнего короля Степана Томашевича (1461—1463) и смерти его дяди Радивого Остоича в 1463 году династия Котороманичей пресеклась.

Примечания 
 Комментарии

 Источники

Литература 
 
 
 
 

История Боснии и Герцеговины